Коронида — имя:
 Коронида — дочь Флегия.
 Коронида — дочь Коронея.
 Коронида (с Наксоса).
 Коронида — одна из гиад.
 (158) Коронида — астероид.